Farleigh Castle steht für folgende Gebäude in England:

 Farleigh Castle, anderer Name für Farleigh House, Landhaus in Somerset
 Farleigh Hungerford Castle, Burgruine in Somerset